MLLT6 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 093 амінокислот, а молекулярна маса — 112 076.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки